Кубок Швеции по футболу () — соревнование, ежегодно проводимое Шведским футбольным союзом среди футбольных клубов Швеции с 1941 года. Обладатель Кубка получает право выступать в Лиге Европы УЕФА следующего сезона.

Клубы Аллсвенскан и Суперэттан начинают выступление со стадии последнего квалификационного раунда, победители которого выступают в групповом этапе (8 групп по 4 команды в каждой). Матчи группового этапа проходят с февраля по март. Победители групп выходят в четвертьфинал, остальные команды вылетают из турнира. Хозяин финального поединка определяется посредством жеребьёвки.

Трофей 
С 1941 по 1953 год вручался трофей, названный в честь шведского короля Густава V. В 1966 году был учрежден новый трофей — Кубок Густава VI Адольфа, который вручался до 1983 года включительно. С 1984 по 1996 год победителю турнира вручался кубок Скандии, а с 1997 по 2001 год — приз Шведской футбольной ассоциации. С 2002 года команда, завоевавшая Кубок Швеции, вновь получала кубок Густава VI Адольфа.

Победители

Статистика побед

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Шведского футбольного союза

Футбольные соревнования в Швеции
Швеция